Bitwa pod Brześciem (1792)
 Bitwa o Brześć (1920)
 Obrona twierdzy brzeskiej (1939)
 Obrona twierdzy brzeskiej (1941)